Сюндуз () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Маркольсайм (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 15,69 км², население — 1356 человек (2006) с тенденцией к росту: 1698 человек (2013), плотность населения — 108,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1634 человека, в 2012 году — 1697 человек, а в 2013-м — 1698 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1011 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 808 были экономически активными, 203 — неактивными (показатель активности 79,9 %, в 1999 году — 72,7 %). Из 808 активных трудоспособных жителей работали 733 человека (390 мужчин и 343 женщины), 75 числились безработными (27 мужчин и 48 женщин). Среди 203 трудоспособных неактивных граждан 67 были учениками либо студентами, 79 — пенсионерами, а ещё 57 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки